Kastenhof steht für:

generisch:
 Sitz und Speicher eines Kastners, eines feudalen Naturalsteuereinziehers

Ortsname:
 Kastenhof (Burglengenfeld), Einöde der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kastenhof (Rosengarten), Hof im Ortsteil Rieden der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Bauwerke:
 Kastenhof (Landau), in Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern; Sitz des Kastenhof Landau – Das Museum für Steinzeit und Gegenwart